

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабняк — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабняк — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабняк — село в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабняк — частина села Дибкі в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабняк — частина села Яворово-Ястшембе в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабняк — частина села Шульбоже-Великі в гміні Шульбоже-Вельке Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабняк — частина села Хенцини в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабняк — осада в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки